Star Trek
Liste